Sofia Karlsson kan avse flera personer:

 Sofia Karlsson (politiker) (född 1977), svensk politiker
 Sofia Karlsson (sångare) (född 1975), svensk sångerska
 Sofia Karlsson (fotbollsspelare) (född 1987), svensk fotbollsspelare
 Sofia Jarl, född Karlsson (född 1977), svensk politiker
 Sofia B Karlsson, svensk idrotts- och jämställdhetsdebattör m.m.